Gaon – titolo onorifico ebraico
Gaon – personaggio di Kaiketsu Zorori
Circle Chart – classifica discografica sudcoreana

Persone
Saadya Gaon –  rabbino egiziano
Yehoram Gaon – cantante israeliano
Yehudai Gaon – teologo ebreo